Balladur ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Balladur (1924–2002), französischer Architekt
 Édouard Balladur (* 1929), französischer Politiker und Premierminister